dosse, en exploitation forestière, une chute de sciage comportant une face plane, le reste de la surface étant constitué par la partie externe de la grume, avec ou sans écorce;
 Débit sur dosse;
 Dosse, une rivière en Allemagne.

Patronyme 

 François Dosse, un historien et épistémologue français.